Joan I d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (428-442)
 Joan II d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (476-477)
 Joan III d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (797-810)
 Joan IV d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (995-1000)
 Joan V d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (1051-1062)
 Joan VI d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (1090-1155)
 Joan VII d'Antioquia, patriarca d'Antioquia (1155-1159)
 Joan d'Antioquia (escriptor), escriptor romà d'Orient
 Joan d'Antioquia o Joan III de Constantinoble, patriarca de Constantinoble natural d'aquesta ciutat on va exercir com advocat